Le Calimshan est un royaume de fiction des Royaumes oubliés, basé à la fois sur la Perse, l'Arabie et l'Espagne.

L'empire abrite plus de 5 millions de personnes, et est dirigée par un sultan. La classe noble est constituée de pachas.

Sa capitale est un port marchand gigantesque, Calimport, foyer de l'assassin Artemis Entreri, grand ennemi de Drizzt Do'Urden. Les autres grandes cités sont Memnon et la ville côtière de Schamedar.

Géographie 
Le Calimshan couvre la frontière sud-est de Féérune, incluant le Désert de Calim et le Marais des Araignées. C'est un pays au climat sec et chaud.

Histoire 
Le Calimshan est le plus vieil empire des Sables, existant depuis plus de , fondé par les Djinns, une race humanoïde du Plan de l'Air. Les Djinns étaient de très bons magiciens et le pays garde encore aujourd'hui un goût prononcé par l'utilisation de la magie au quotidien. Le règne des Djinns s'acheva après un millénaire, à la suite d'une invasion d'éfrits, les génies du Plan du Feu. L'antipathie des djinns envers les éfrits daterait de cette période.

La bataille fut longue et violente, s'étalant sur plus de 100 ans. Les Djinns mirent les éfrits en déroute mais furent très affaiblis. Leur race déclina. Au cours des  dernières années, le Calimshan fut contrôlé par des tribus humaines (originaires du Shaar, de Chondath, Amn...).

Certaines tribus commencèrent à s'installer et à se sédentariser, grâce à la pêche, l'agriculture et le commerce. Bientôt, une civilisation naquit, et l'empire Shoon fut instauré il y a .

L'Empire Shoon fut glorieux et donna naissance au côté prétentieux et suffisant des calishites d'aujourd'hui. La magie y tenait une place importante, que ce soit dans les transports ou la vie de tous les jours, et Shoon lui-même était un grand sorcier. Il créa un livre, fait en métal, faisant presque un mètre de haut, le Tome de la Licorne.

Il y a 900 ans, l'Empire Shoon disparut, rongé par de nombreuses épidémies. Seule reste désormais la grandeur que le Calimshan montre encore.

Les ruines de la grande cité impériale de Shoon, Monrativi Teshy Mir, se trouvent à l'orée de la Forêt de Mir. Il existe de nos jours une demi-douzaine de grandes villes, exerçant chacune un pouvoir dans sa région. Il y a 170 ans, un homme de Calimport acheta les services d'une grande armée et se déclara pacha de la nation tout entière.

Avant que l'armée ne se mette en route, les représentants de chaque ville se rencontrèrent et décidèrent de reconnaître son autorité et de lui payer un petit tribut. Le fils ainé du pacha hérite du titre et les représentants en élisent un nouveau si le pacha n'a pas de fils.

Le pacha actuel, Rashid Djenispool, dirige le pays depuis 18 ans, et est le petit-fils d'un pacha élu il y a 44 ans.

Région des Royaumes oubliés